Виразка
 Виразка шлунку
 Сибірська виразка — стара запозичена з російської мови методом буквального перекладу неправильна назва хвороби «сибірка», яка, в свою чергу, теж не є правильною, адже міжнародна назва хвороби «антракс» характеризує основний клінічний прояв хвороби — чорного кольору струп при шкірному ураженні. Тоді як «сибірська виразка» і «сибірка» відображали погляди лікарів Російської імперії на винятковість і поширеність хвороби лише в Сибіру, що не відповідає дійсності, тому що хвороба зустрічається повсюди в світі.
 Виразка Бурулі — інфекційна хвороба, яку спричинює Mycobacterium ulcerans, відносять до «забутих тропічних хвороб».
 Виразка (роман) — науково-фантастичний роман Наталі Еннеберг.